Front patriotique peut désigner :

 Argentine : Front patriotique ;
 Autriche : Front patriotique ;
 Bulgarie :
 Front patriotique, coalition de 1942 à 1989 ;
 Front patriotique, coalition de 2014 à 2016 ;
 Éthiopie : Front patriotique du peuple éthiopien ;
 Rwanda : Front patriotique rwandais ;
 Zambie : Front patriotique ;
 Zimbabwe : Front patriotique ;
 république du Congo : Front patriotique.

Voir aussi 

 Coordination des mouvements et Front patriotique de résistance, mouvement armé au Mali ;
 Front patriotique Manuel Rodríguez, aile militaire du Parti communiste du Chili ;
 Front patriotique pour le progrès, parti politique centrafricain ;
 Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique, parti politique zimbabwéen.